„Quo vadis“ е полски игрален филм от 2001 година на режисьора Йежи Кавалерович.

Сюжет 

Филмът представя любовта на Марк Виниций, племенник на Петроний, към християнската принцеса Лигия, както и преследването на християните от римския император Нерон.

Актьорски състав

Награди

Външни препратки 
  
  „Quo vadis“ във Filmweb
  „Quo vadis“ във Internetowa Baza Filmu Polskiego
  „Quo vadis“  в Stopklatka

Филми на Йежи Кавалерович
Филми от 2001 година
Полски исторически филми